Het seizoen 1964/65 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1964 en eindigde op 26 mei 1965 met de finale in het Heizelstadion. De zege ging voor het eerst naar RSC Anderlecht. De finale was een spannende confrontatie tussen Anderlecht en Standard Luik. Paars-wit won in 1965 ook de landstitel en veroverde zo zijn eerste dubbel.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Finale 

Roger Claessen werd tijdens de verleningen door de scheidsrechter van het veld gestuurd. Hij ging met de assistent-scheidsrechter in de clinch en gaf hem een duw. Het systeem van gele en rode kaarten bestond nog niet, dat werd pas vanaf 10 januari 1971 ingevoerd.

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1964/65